Schartenkopf kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Schartenkopf (bergstopp i Österrike, Salzburg), Politischer Bezirk Zell am See, 
 Schartenkopf (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Imst), 

Robotskapade Österrikeförgreningar